Corin Redgrave – attore e attivista britannico, fratello di Lynn e Vanessa
Jemma Redgrave – attrice inglese, figlia di Corin
Lynn Redgrave – attrice britannica, sorella di Corin e Vanessa
Michael Redgrave – attore britannico, padre di Corin, Lynn e Vanessa
Steve Redgrave – canottiere britannico
Vanessa Redgrave – attrice britannica, sorella di Corin e Lynn